Молево — название населённых пунктов в России:

 Молево — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Молево — деревня в Руднянском районе Смоленской области.